Ledizione 1990-1991 della Bundesliga si è conclusa con la vittoria finale del  che conquista il terzo titolo, il primo dall'introduzione del torneo.

Capocannoniere del torneo è stato Roland Wohlfarth del  con 21 reti.

Stagione 

Il campionato non vede nessuna squadra tenere a lungo la testa della classifica nel girone di andata; a laurearsi campione d'inverno è comunque il . Intanto il , che era stato prematuramente eliminato dalla  nella Coppa delle Coppe, assume in febbraio Karl-Heinz Feldkamp; l'allenatore è alla seconda esperienza nel club, e alla ventiduesima giornata è proprio questa squadra a passare davanti a tutti in seguito alla vittoria per 2-1 sul . Alla fine i diavoli rossi chiuderanno il torneo con tre punti di vantaggio proprio sui bavaresi, e conquisteranno il primo titolo in Bundesliga dopo i due successi degli anni cinquanta. In coda, invece, retrocede il St. Pauli che perde lo spareggio, mentre il Werder Brema vince la Coppa di Germania.

Nelle competizioni europee il Bayern arriva alla semifinale della Coppa dei Campioni, ma viene qui sconfitto dalla Stella Rossa che poi vincerà il trofeo: vittoria degli ospiti in Germania, e pareggio nel ritorno in Jugoslavia.

Squadre partecipanti

Allenatori e primatisti

Classifica finale 

Legenda:
      Campione di Germania e ammessa alla Coppa dei Campioni 1991-1992
      Ammesse alla Coppa delle Coppe 1991-1992
      Partecipanti alla Coppa UEFA 1991-1992
  Partecipa agli spareggi.
      Retrocesso in 2. Bundesliga 1991-1992

Regolamento:
Due punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
In caso di arrivo di due o più squadre a pari punti, la graduatoria finale verrà stilata secondo la classifica avulsa tra le squadre interessate che prevede, in ordine, i seguenti criteri:
 Punti negli scontri diretti
 Differenza reti negli scontri diretti
 Differenza reti generale
 Reti realizzate in generale
 Sorteggio

Risultati

Tabellone 

Ogni riga indica i risultati casalinghi della squadra segnata a inizio della riga, contro le squadre segnate colonna per colonna (che invece avranno giocato l'incontro in trasferta). Al contrario, leggendo la colonna di una squadra si avranno i risultati ottenuti dalla stessa in trasferta, contro le squadre segnate in ogni riga, che invece avranno giocato l'incontro in casa.

Calendario

Spareggio promozione/retrocessione

Statistiche

Squadre

Capoliste solitarie

Classifica in divenire

Classifiche di rendimento

Rendimento andata-ritorno

Rendimento casa-trasferta

Primati stagionali 
Squadre
 Maggior numero di vittorie: Kaiserslautern (19)
 Maggior numero di pareggi: Borussia Mönchengladbach (17)
 Maggior numero di sconfitte: Hertha Berlino (23)
 Minor numero di vittorie: Hertha Berlino (3)
 Minor numero di pareggi: Hertha Berlino, Amburgo (8)
 Minor numero di sconfitte: Kaiserslautern (5)
 Miglior attacco: Bayern Monaco (74 gol fatti)
 Peggior attacco: St. Pauli (33 gol fatti)
 Miglior difesa: Werder Brema (29 gol subiti)
 Peggior difesa: Hertha Berlino (84 gol subiti)
 Miglior differenza reti: Bayern Monaco (+33)
 Peggior differenza reti: Hertha Berlino (-47)
 Miglior serie positiva: Stoccarda (13, 21ª-33ª) , Kaiserslautern (13, 20ª-32ª)
 Peggior serie negativa: Hertha Berlino (6, 19ª-24ª)
 Maggior numero di vittorie consecutive: Kaiserslautern (4, 21ª-24ª) , Fortuna Düsseldorf (4, 22ª-25ª) , Bayern Monaco (4, 28ª-31ª) , Bayern Monaco (4, 3ª-6ª) , Bayer Leverkusen (4, 4ª-7ª)
Partite
 Più gol (10):
Bayer Uerdingen-Kaiserslautern 3-7, 22 settembre 1990
Bayern Monaco-Hertha Berlino 7-3, 25 maggio 1991
 Maggior scarto di gol (7): Bayern Monaco-Wattenscheid 7-0, Stoccarda-Borussia Dortmund 7-0
 Maggior numero di reti in una giornata: 41 gol nella 32ª giornata
 Minor numero di reti in una giornata: 17 gol nella 8ª giornata
 Maggior numero di espulsioni in una giornata: 3 in 22ª giornata, 3ª giornata, 10ª giornata, 2ª giornata, 6ª giornata, 34ª giornata

Individuali

Classifica marcatori

Media spettatori

Arbitri 

 Werner Föckler (11)
 Manfred Neuner (11)
 Wolf-Günter Wiesel (11)
 Karl-Josef Assenmacher (10)
 Alfons Berg (10)
 Hans-Peter Dellwing (10)
 Karl-Heinz Tritschler (10)
 Hermann Albrecht (9)
 Manfred Amerell (9)
 Rainer Boos (9)
 Georg Dardenne (9)
 Manfred Führer (9)
 Hans Fux (9)
 Manfred Harder (9)
 Hans-Jürgen Kasper (9)
 Bodo Kriegelstein (9)
 Markus Merk (9)
 Michael Prengel (9)
 Aron Schmidhuber (9)
 Dieter Birlenbach (8)
 Klaus Broska (8)

 Hellmut Krug (8)
 Lothar Löwer (8)
 Wolfgang Mierswa (8)
 Hans-Joachim Osmers (8)
 Hans Scheuerer (8)
 Edgar Steinborn (8)
 Eugen Strigel (8)
 Gerhard Theobald (8)
 Prof. Wolf-Rüdiger Umbach (8)
 Hans-Jürgen Weber (8)
 Michael Malbranc (6)
 Jürgen Aust (4)
 Karl Gangkofer (4)
 Anton Matheis (4)
 Peter Mölm (4)
 Wieland Ziller (3)
 Siegfried Kirschen (2)
 Günther Habermann (1)
 Bernd Heynemann (1)

Note

Collegamenti esterni 
 
 
 
 
  http://www.weltfussball.de/alle_spiele/bundesliga-1990-1991/

Calcio nel 1990
Calcio nel 1991
1990-1991